El nombre de Robert Downey puede referirse a:

Robert Downey Jr. (1965), actor estadounidense.
Robert Downey Sr. (1936-2021), actor, productor y director estadounidense, padre del anterior.
Robert Downie, representante escocés de la Primera Guerra Mundial.